Партийность может означать:
 Партийность — принадлежность к политической партии;
 Партийность — методологический принцип в советском идеологическом дискурсе.